Fallen Angel (filme) - suspense de 1945
Ángel o demonio - série de televisão
O Regresso de Ultraman - série de televisão em que um dos episódios foi chamado "Anjo ou Demônio?"

Desambiguação